

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Słomków – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków 
 Słomków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna

Zobacz też 
 Słomków Mokry, Słomków Suchy